Saint Paul fait référence à plusieurs saints ou bienheureux.

Saints 
Par ordre chronologique de l'année de la mort :
 Paul de Tarse (), apôtre de Jésus, pharisien et citoyen romain ; fêté le 29 juin et le 25 janvier.
 Paul de Rome († 250), martyr à Rome avec Lucien et Cyriaque, vraisemblablement sous Dèce ; fêté le 8 février.
 Paul de Léon († ?), ou Paul Aurélien, premier évêque de Léon ; fêté le 12 mars.
 Paul de Narbonne († ?), évêque ; fêté le 22 mars.
 Paul le Simple († 340), simple cultivateur égyptien trompé par sa femme, ermite en Égypte ; fêté le 7 mars.
 Paul de Thèbes ou « Paul l'Ermite » († 345), ou Premier ermite, ermite en Thébaïde (Égypte); fêté le 15 janvier.
 Paul de Constantinople († 350), archevêque de Constantinople, emprisonné et étranglé en Arménie ; fêté le 6 novembre en Orient et le 7 juin en Occident.
 Paul et Jean, frères, martyrs à Rome sous Julien ; fêtés localement le 26 juin.
 Paul de Gaza (), et ses compagnons martyrs à Gaza ; fêté le 10 février.
 Paul de Néocésarée (), évêque de Néocésarée, eut les mains brûlées entre deux masses de fonte rougies ; fêté le 23 décembre.
 Paul de Mésie (), avec Mucien ou Mocios, Marc et un enfant, martyrs en Mésie ; fêtés le 3 juillet.
 Paul du Tricastin (), originaire de Reims,  de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; fêté le 1er février.
 Paul Aurélien († 572), ou Paul de Léon, en breton Pol,  d'Occimore (Saint-Pol-de-Léon) avec le titre d'évêque du Léon ; fêté le 12 mars.
 Paul de Verdun († 649), évêque de Verdun ; fêté le 8 février.
 Paul de Chypre († 760), martyr dans l'île de Chypre, livré aux flammes, suspendu la tête en bas ; fêté le 17 mars.
 Paul  († 767), originaire de Rome et frère d'Étienne II son prédécesseur,  de 757 à 767 ; fêté le 28 juin.
 Paul de Plousias († 843), évêque de Plousias en Bithynie ; fêté le 8 mars.
 Paul de Cordoue († 856), avec Elias ou Élie et Isidore, martyrs à Cordoue ; fêtés localement le 17 avril.
 Paul de Corinthe († 885), évêque de Corinthe consacré par le patriarche saint Nicolas  dit le Mystique ; fêté le 27 mars.
 Paul de Latre ou Paul le Nouveau († 956), anachorète, fondateur du monastère de Stylos ; fêté le 15 décembre.
 Paul de Xiropotamou ( ou vers 996), fils (ou petit-fils ?) de l'empereur Michel , il fut émasculé et se retira au Mont Athos ; fêté le 28 juillet.

Saints et bienheureux uniquement catholiques 
Par ordre chronologique de la mort :
 Paul Giustiniani († 1528), humaniste vénitien, fonda la Compagnie des ermites de saint Romuald ou Congrégation de Monte-Corona ; fêté le 28 juin.
 Paul Miki († 1597), martyr au Japon avec ses compagnons ; fêté le 6 février.
 Paul de Marie († 1597), bienheureux, frère convers dominicain à Séville en Andalousie ; fêté le 29 décembre.
 Paul Navarro († 1622), bienheureux, originaire d'Italie, martyr brulé vif à Shimabara au Japon avec ses compagnons Pierre Almato et Pierre Onizuko ; fêté le 1er novembre.
 Paul de la Croix († 1776), né près de Gênes, dans une famille de seize enfants, fondateur des Passionistes ; fêté le 19 octobre.
 Paul Yun Ji-chung († 1791), laïc martyr en Corée ; fêté le 8 décembre.
 Paul Liu Hanzuo († 1818), prêtre catholique chinois, martyr ; fêté le 13 février.
 Paul Chong Hasang († 1838), martyr coréen, à Séoul ; fêté le 22 septembre.
 Paul Chong († 1840), jeune martyr coréen, à Séoul ; fêté le 24 janvier.
 Paul Ho Hyob († 1840), soldat coréen, martyr à Séoul ; fêté le 30 janvier.
 Paul le Bao Tinh († 1857) ; fêté le 6 avril.
 Paul Le Van Loc († 1859), martyr en Cochinchine ; fêté le 13 février.
 Paul Chen Changpin († 1861), avec Joseph Zhang Wenlan, Jean-Baptiste Lou Tingyin et Marthe Wang Louzhi, martyrs à Qingyan, dans la province chinoise de Guizhou ; célébrés le 29 juillet.
 Paul Manna (°1872 - †1952), né à Avellino dans la province de Caserte en Campanie, fondateur de l'Union Missionnaire du Clergé ; fêté le 15 septembre.
 Paul Keye († 1900), martyr à Si-Siao-Tchiu dans la province chinoise de Hebei, durant la persécution des Boxers ; fêté le 8 août.
 Paul Denn (1847-1900), prêtre jésuite français, missionnaire en Chine, martyr à Zhujiahe, Hebei ; fêté le 9 juillet.
 Paul Gojdich (°1888 - †1960), ou Pavol Peter Gojdič, bienheureux, évêque dans l'éparchie de Prešov en Slovaquie ; fêté le 17 juillet.

Saints uniquement orthodoxes 
 Paul de l'Obnora († 1425), né à Moscou, disciple de saint Serge de Radonège, se retira seul dans la forêt de Komel, non loin de Vologda, fonda un monastère sur les bords de la rivière Obnora ; fêté le 10 janvier.
 Paul le Russe († 1683), captif des Tatars de Crimée, épileptique, enlevé par les Turcs, décapité ; fêté le 3 avril.
 Paul du Péloponèse († 1818), savetier à Patras en Grèce, néo-martyr à Tripoli dans le Péloponnèse, décapité par trois coups de sabre ; fêté le 22 mai.

Représentations artistiques 
 Saint Paul, statue de Michel-Ange, à Sienne.
 Saint Paul de Diego Vélasquez, Musée national d'Art de Catalogne à Barcelone.
 Saint Paul attribuée à Giotto di Bondone, située dans la partie supérieure de l'envers de la façade de l'église supérieure de la basilique Saint-François d'Assise.
 Saint Paul de Pier Paolo Pasolini, scénario pour le cinéma écrit à la fin des années 1960, tournage non réalisé.

Toponymes 

 Saint Paul, capitale de l’État du Minnesota.
 The Saint Paul Hotel, hôtel situé dans cette ville.

Notes et références 

ceb:Saint-Paul
da:Sankt Paul
de:St. Paul
nl:Saint-Paul
no:St. Paul
pt:Saint-Paul
th:Saint Paul
vo:St. Paul
zh:聖保羅